Система мира () — исторический роман с элементами фантастики Нила Стивенсона, опубликованный в 2004 году. Является третьим томом «Барочного цикла». В 2005 году роман вместе со вторым томом «Барочного цикла», «Смешенье», получил премию «Локус».

Сюжет 
Действие «Системы мира» происходит в начале XVIII века в Европе и Северной Америке. В числе героев романа — Исаак Ньютон, Роберт Гук, Лейбниц.

Романы 2004 года
Фантастические романы на английском языке
Приключенческие романы на английском языке
Исторические романы на английском языке
Произведения Нила Стивенсона